Russellville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Russellville (Alabama)
Russellville (Arkansas)
Russellville (Illinois)
Russellville (Indiana)
Russellville (Kentucky)
Russellville (Missouri)
Russellville (Ohio)